Název Skrýšov má více sídel:
 Skrýšov (Křečovice), část obce Křečovice v okrese Benešov
 Skrýšov (Pelhřimov), část města Pelhřimov v okrese Pelhřimov
 Skrýšov (Svatý Jan), část obce Svatý Jan v okrese Příbram
 Skrýšov (Šebířov), část obce Šebířov v okrese Tábor
 Skrýšov (Polná), část města Polná v okrese Jihlava
 Skrýšov (Ratměřice), část obce Ratměřice v okrese Benešov
Skrýšov (zámek), zámek ve Skrýšově v okrese Příbram

Externí odkazy